Черногорская церковь может означать:

 Православная церковь в Черногории — часть канонической территории Сербской православной церкви.
 Черногорская православная церковь (1993) — неканоническая православная юрисдикция в Черногории.
 Черногорская православная церковь (2018) — новая неканоническая православная юрисдикция в Черногории.
 Католическая церковь в Черногории — часть Католической церкви, в Черногории.
 Апостольский экзархат Сербии и Черногории — грекокатолическая церковь (2003—2013) в Сербии и Черногории.

См. также